Bedrijf
 Champagne Meunier & Cie, Frans champagnehuis

Personen met de achternaam Meunier
 Arthur Meunier, Belgisch politicus
 Basile Meunier, Belgisch atleet
 Charles Meunier, Belgisch wielrenner
 Constantin Meunier, Belgisch beeldhouwer, schilder en graficus
 David Meunier, Amerikaans acteur
 Enny Meunier, Nederlands actrice
 Geneviève Meunier, Belgisch politica
 Georges Meunier, Frans wielrenner
 Henri Meunier, Belgische lithograaf, etser, illustrator, boekbinder en afficheontwerper
 Hubert Meunier, Luxemburgs voetballer
 Marcel Meunier, Belgisch politicus
 Maurice Meunier, Frans jazzmuzikant
 Paul Meunier, Belgisch politicus
 Pierre-Antoine Meunier, Belgisch zwemmer 
 Thomas Meunier, Belgisch voetballer

Voeding
 Pinot meunier, een druivensoort